Инанга може да се отнася за:

 Инанга – източноафрикански музикален инструмент
 Инанга – новозеландска риба (Galaxias maculatus)
 Инанга – град в Габон
 Глен Инанга – английски пианист от нигерийски произход